Pandemic («pandemia» en inglés) puede referirse a:
 Pandemic, un episodio de la serie de animación South Park;
 Pandemic, un juego de mesa;
 Pandemic Studios, una empresa estadounidense de desarrollo de videojuegos.